Sydney Chaplin es el nombre con el que se conoció a dos miembros de la familia Chaplin:

Sydney John Hill, medio hermano de Charles Chaplin y primer hijo de Hannah Chaplin, quien lo tuvo con Sydney Hawkes fuera de matrimonio. Recibió el apellido de su padrastro cuando su madre se casó con él.
Sydney Earl Chaplin, tercer hijo de Charles Chaplin y segundo de su segunda esposa, la actriz Lita Grey.